Ecker puede referirse a:
 Guy Frederick Ecker
 Haylie Ecker, el primer violín del cuarteto de cuerdas Británico/Australiano bond.
 Horst Ecker
 Río Ecker, un cauce fluvial en la provincia de Santa Cruz, Argentina.